La caída de la Casa Usher puede referirse a:

 La caída de la Casa Usher o El hundimiento de la casa Usher, cuento de Edgar Allan Poe (1809-1849), publicado por primera vez en 1839.
 La caída de la casa Usher (1928), película corta y muda dirigida por James Sibley Watson y Melville Webber, inspirada en el cuento anterior.
 La caída de la casa Usher (1928), película francesa de 1928 dirigida por Jean Epstein.
 La caída de la casa Usher (1960), película dirigida por Roger Corman, inspirada en el mismo cuento.
 House of Usher, película de 2008 del director David DeCoteau.
 La caída de la Casa Usher (Debussy), ópera de 1917 compuesta por Claude Debussy.
 La caída de la casa Usher (Glass), ópera de 1988 con música de Philip Glass.